Federalny Departament Obrony, Ochrony Ludności i Sportu (niem.: Eidgenössisches Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS), fr.: Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), wł.: Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), romansz:  Departament federal da defensiun, protecziun da la populaziun e sport (DDPS)) – departament odpowiadający za politykę obronną, ochronę ludności oraz sport w Szwajcarii.

Od 1 stycznia 2019 departamentem kieruje Viola Amherd z CVP/PDC.

Historyczne nazwy 
 od 1848 – Departament Wojskowy
 od 1 stycznia 1998 – Departament Obrony, Ochrony Ludności i Sportu

Lista szefów Departamentu

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
  

Polityka Szwajcarii